Woodford este un nume propriu compus (wood - lemn și ford - vad) din arealul limbii engleze. Se poate referi la numeroase locuri, localități și/sau persoane.

Locuri geografice

Anglia 

 Woodford, Gloucestershire
 Woodford, Greater Manchester
 Woodford, Northamptonshire
 Woodford, Somerset
 Woodford, Wiltshire
 Woodford Halse, Northamptonshire

Londra, Anglia 

 Woodford, London, o suburbie a Londrei, care include districtele
 South Woodford 
 Woodford Bridge
 Woodford Green
 Woodford Wells
 Este deservită de 
 Woodford tube station și 
 South Woodford tube station

Australia 

 Woodford, New South Wales
 Woodford, Queensland
 Woodford, Victoria

Irlanda 

 Woodford, comitatul Galway

Statele Unite ale Americii 

 Woodford, comitatul Kern, statul 
 Woodford, fost nume al localității Woodfords, comitatul Alpine County, statul 
 Woodford, statul 
 Woodford, statul 
 Woodford, statul 
 Woodford, statul 
 Woodford, în Simons Corner, statul , listed on the NRHP in Virginia
 Woodford, o casă istorică, statul 
Vedeți și
 Comitatul Woodford, numele a două comitate din

People
Woodford (surname)

Football clubs
Woodford Town F.C.
Woodford Wells F.C.
Woodford United F.C.

Vezi și 
Woodfords, California, United States
Woodford Reserve, a brand of premium small batch bourbon whiskey
Woodford Folk Festival, an annual music festival held in Queensland, Australia
Woodford County High School (London)
Woodford County High School (Kentucky)

Nume proprii